Гастон Норберто Гаудио () е професионален тенисист от Аржентина. Роден е на 9 декември 1978 г. в Темплерлей, Буенос Айрес. Най-високото му класиране в класацията на Асоциацията на тенис професионалистите е номер 5 през 2005 г. Най-значимата му победа е на Откритото първенство на Франция през 2004 г.

Външни препратки 

 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис

Аржентински тенисисти
Личности (Буенос Айрес)